Waldhörn ist der Ortsname von

 Waldhörn (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Waldhörn (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Waldhorn